De TT van Assen 2007 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden van 28 tot 30 juni 2007 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Wereldkampioenschap wegrace 2007